Arbejde kan henvise til flere artikler:
 Arbejde (samfundsvidenskab) – en persons systematiske indsats for at fremstille eller opnå noget
 Arbejde (lønnet) - persons lønarbejde i et erhverv eller job
 Arbejde (fysik) – produktet af kraft og forskydning, en form for energi
 Hannah Arendts arbejdsbegreb

Se også
 Arbejder